Tjeurajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nuortap Tjeurajaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (22,7 ha)
Tjeurajaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (17,5 ha)
Tjeurajaure (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (8,18 ha)
Årjep Tjeurajaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (52,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn